Ледвице (, ) — небольшой город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

Расположен в исторической области Богемия, примерно в 7 км к юго-западу от Теплице на высоте 204 м над уровнем моря.

Рядом находится Ледвицкая тепловая электростанция. К юго-западу от Ледвице находится крупный карьер бурого угля, на севере — отвал отработанных пород высотой 262 м.

История 
Первое письменное упоминание о Ледвице датируется 1209 годом.

В 1938 году после заключения Мюнхенского соглашения, город вошёл в состав Судетской области нацистской Германии. После окончания Второй мировой войны немецкое население Ледвице было депортировано.

Население 
Население по состоянию на 2020 год — 544 жителя. Площадь — 4.99 км².

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ледвице

Города Устецкого края